Sandschak (türk. Sancak, alb. Sanxhak, bosn./kroat./serb. Sandžak, engl. Sanjak) steht für:
 Sandschak (Osmanisches Reich), eine Verwaltungseinheit im Osmanischen Reich
 Sandžak, historisch-geographische Region zwischen Serbien und Montenegro
 sieben heilige Figuren der Jesiden, verkörpern Melek Taus 

Siehe auch:
 Sandschakbahn, nie realisiertes Projekt einer Bahnstrecke im Osmanischen Reich
 Sancak-i Şerif, eine (angebliche) Fahne des Propheten Mohammed